Ян Алекса́ндр Конецпо́льский (; 1635 — ) — староста балинский с 1683 года, староста серадзцкий с 1690 года. С 1692 года конюший великий коронный. Воевода брацлавский (1704—1710), воевода серадзкий (1710—1719). Сын воеводы белзского Кшиштофа Конецпольского (ум. 1660) и Констанции Станиславской.

В 1696 году основал город Янов. Был женат на Эльжбете Февронье Ржевуской, дочери надвороного подскарбия коронного Михала Флориана Ржевуского (ум. 1687), от брака с которой детей не имел.

Я. О. Конецпольський передал варшавскому подстаросте Іґнацію Ґадомському в оренду «Тернопільський ключ» , 

Со смертью Яна Александра в 1719 году угас род Конецпольских.

См. также 
 Конецпольские

Литература 
 Иоаким Ерлич, «Latopisiec albo kroniczka różnych spraw i dziejów dawnych i teraźniejszych czasów, z wieku i życia mego na tym padole» 1620—1673

Сенаторы Речи Посполитой
Конюшие великие коронные
Воеводы брацлавские
Воеводы серадзские
Я
Старосты Серадзские